Vilađo San Mikele ima više značenja:
 Vilađo San Mikele (Katanija)
 Vilađo San Mikele (Trento)